

Geografia
Francia
Cléry – fiume francese, affluente del Loing
Cléry – comune nel dipartimento della Côte-d'Or
Cléry – comune nel dipartimento della Savoia

Persone
Corinne Cléry – attrice francese

Altro
Agathe Cléry – commedia francese